Kenwood est un nom utilisé par deux sociétés totalement indépendantes l'une de l'autre :
 Kenwood (entreprise), société japonaise d'électronique grand public, propriété de JVC-Kenwood (groupe).
 Kenwood Appliances, fabricant d'appareils ménagers électriques, dont le Kenwood Chef, propriété du groupe italien DeLonghi.
 Kenwood (Chicago), un secteur de Chicago situé à l'est de la ville.

Toponyme 

 Kenwood, census-designated place située en Californie ;
 Kenwood, census-designated place située en Oklahoma.

Notes et références